Västra Kortingvattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Västra Kortingvattnet, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,  (2,14 km²)
Västra Kortingvattnet, Lappland, sjö i Åsele kommun,  (71,2 ha)

Se även
Kortingvattnet

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn